Molekulska formula -{C13H16O7}- se može odnositi na:

 Benzoil-beta-D-glukosid
 Helicin